Slovo Okluky má několik významů:

 Okluky – říčka v České republice, levostranný přítok řeky Moravy 
 Okluky (Malé Hradisko) – malá vesnice, část obce Malé Hradisko v okrese Prostějov
 Okluky (přírodní památka) – přírodní památka ev. č. 2184 na jihozápadním okraji obce Hluk v okrese Uherské Hradiště, na středním toku říčky Okluky